Дисциплина скок мотком за жене на Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржана је у 15 и 17. августа на Олимпијском стадиону.

Учествовале су 32 такмичарке из 20 земаља, које су биле подељене у две групе по 16. У финале се пласирало 12 према резултату јер нико није прескочио квалификациону норму.

Највећи фаворит за освајање титуле светске првакиње била је светска рекордерка Јелена Исинбајева из Русије, јер је имала најбоље остварење сезоне од 4,80 м. Она је почела да се такмичи када је летвица била на 4,75 м али није успела да је прескочи, те је остала без пласмана. Тако је по први након светског првенства 2003. остала без медаље на неком светском такмичењу. Победница Ана Роговска, која је на Великој награди Лондона () месец дана раније, победила Исинбајеву је тако прекинула доминацију Исинбајеве. Моњика Пирек поновила је свој успех из 2005. освојивши сребрну медаљу. Трећа је била Челси Џонсон, којој је ово био први велики успех на међународним такмичењима. По први пут у историји светских првенстава у атлетици, двоје пољских спортиста освојило је златну и сребрне медаљу у истој дисциплини.

Рекорди 
14. август 2009

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале била је 14,60 (КВ). Ниједна такмичарка није прескочила норму па је свих 12 ушло у финале по постигнуто резултату у квалификацијама (кв).

Финале 

Легенда: НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд, РС = најбоље време сезоне (рекорд сезоне)

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок мотком

Референце

Литература 
 Резултати скока мотком. IAAF.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном